MDF steht für:
 Mitteldichte Holzfaserplatte oder auch MDF-Platte
 Main Distribution Frame, siehe Hauptverteiler einer Kommunikationseinrichtung
 Magyar Demokrata Fórum, politische Partei in Ungarn
 Malawian Defence Force, englisch für die Streitkräfte von Malawi
 Ministerium der Finanzen der DDR
 Muslim Development Foundation, Betreiber der Muslim University of Morogoro im tansanischen Morogoro

Dateinamenserweiterung (siehe Liste von Dateinamenserweiterungen #M):
 Master Database File, Datenbank-Datei bei Microsoft SQL Server
 Media Descriptor File, Image-Datei der CD-/DVD-Brennprogramme Alcohol 120% und Blindwrite
 Measurement Data Format, binäres Dateiformat für Messdaten

mdf steht für:
 mokschanische Sprache, nach ISO 639-2

Abkürzung